Placówka Straży Granicznej I linii „Kurki” (komisariat SG „Grajewo”) (Kurki I)
 Placówka Straży Granicznej I linii „Kurki” (komisariat SG „Kolno”) (Kurki II)